Sergei Tscherepanow (russ. Сергей Черепанов) ist der Name folgender Personen:

*Sergei Tscherepanow (Skilangläufer) (* 1986), kasachischer Skilangläufer
Sergei Alexandrowitsch Tscherepanow (1881–1918), russischer Revolutionär
Sergei Kirillowitsch Tscherepanow (1921–1995), sowjetischer Botaniker

Siehe auch:
Sergej Tcherepanov (* 1967), russischer Kirchenmusiker und Hochschullehrer